Castle Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Sussex
 Castle Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w Stockport
 Castle Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk, w Ipswich
 Castle Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Castle Hill – w Anglii, w hrabstwie Suffolk, w Great Ashfield
 Castle Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire
 Castle Hill – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Contra Costa
 Castle Hill – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Castle Hill (Ipswich, Massachusetts) – w Stanach Zjednoczonych